Andrej Žekov – pallavolista bulgaro
 Petăr Žekov – calciatore bulgaro
 Slavi Žekov – calciatore bulgaro
 Stanislav Žekov – calciatore bulgaro